Keilstein ist:

 ein Stein zum Verkeilen von größeren Steinen (z. B. Menhiren, Fundamentsteinen) oder von hölzernen Stützbalken
 ein keilförmiger Mauerstein, Keilziegel oder Bogenstein (insbesondere der Schlussstein), etwa zum Errichten von
 Bögen oder 
 Gewölben
 eine Ortschaft im Markt Weidenberg
 Keilstein (Berg), in Regensburg